Souš kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Souš (reservoar), 
 Souš (berg), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar